Anosy (plaats), een plaats en gemeente in de regio Bongolava, Madagaskar
 Anosy (regio), een regio op Madagaskar